Forma alternativa de Santa Elisabet
 Toponímia:
 Santa Isabel (el Port de la Selva), municipi de la comarca de l'Alt Empordà.
 Santa Isabel (Puerto Rico), municipi de la costa sud de Puerto Rico
 Santa Isabel de Utinahica, (ca. 1610-ca. 1640) missió espanyola del  que s'ubicaria en l'actual comtat de Telfair (Geòrgia)
 Santa Isabel d'Alba de Tormes, convent de l'Orde Tercera de San Francisco a Alba de Tormes (Província de Salamanca, Espanya)